Натуральне число 815
 815 рік до нашої ери
 815 рік нашої ери